Капустянський — українське прізвище.

 Капустянський Іван Назарович — український літературознавець.
 Капустянський Микола — генерал-хорунжий Армії УНР, один із керівників ОУН.

Українські прізвища